— певица и одна из известнейших сэйю в Японии.

Биография 
Фумико Орикаса родилась 27 декабря 1974 года в Токио. Так как она росла в семье без отца и видела, как приходится работать матери, она не планировала поступать в колледж. Во втором классе школы она приняла участие в прослушиваниях в труппу Super Eccentric Theater и прошла. Параллельно третьему году обучения в школе она занималась в школе актерского мастерства SET. Она сдала выпускной экзамен и присоединилась к труппе в 1993 году, в её составе в том числе снималась в дорамах на телевидении.

Её дебют в качестве сэйю состоялся в 1999 году в аниме «Крутой учитель Онидзука», где она озвучила одну из основных ролей — Адзуса Фуюцуки. С тех пор принимала участие в озвучивании самых разных аниме и видеоигр, а также дубляже зарубежных фильмов. Она также выпустила несколько альбомов и синглов как певица. Её голос — сопрано. Изначально сотрудничала с компанией Tokyo Actor's Consumer's Cooperative Society (1999 — 28 февраля 2007), а затем перешла в Atomic Monkey.

В 2011 году Орикаса вместе с другими сэйю участвовала в благотворительных акциях, организованных в пользу пострадавших в ходе землетрясения в Японии.

Фильмография 

1999
 «Крутой учитель Онидзука» — Адзуса Фуюцуки, Кёко Сасаки, Мияко Фудзиёси
 One Piece — Мисс Вэлентайн, Ванда

2000
 Boogiepop Phantom — Саки Ёсидзава
 Hajime no Ippo Rising — Юки
 Vandread — Мейя Гисборн
 InuYasha — Эндзю, Надзуна, Сара-химэ

2001
 Digimon Tamers — Руки Макино
 Figure 17 Tsubasa & Hikaru — Хикару Сиина
 I My Me! Strawberry Eggs — Сэйко Касуганомити
 Vandread: The Second Stage — Мейя Гисборн
 «Хеллсинг» — Виктория Серас

2002
 Genma Taisen — Меена
 «Чобиты» — Юдзуки
 Tokyo Mew Mew — Ирука
 Atashin'chi — Микан Татибана
 «Союз Серокрылых» — Хикари
 Saishū Heiki Kanojo (Saikano) — Тисэ
 RahXephon — Ким Хотару

2003
 Ashita no Nadja — Сильви Арте
 Gad Guard — Араси Синодзука
 Zatch Bell! — Шерри Белмонт
 Scrapped Princess — Пацифика Касулл
 Battle Programmer Shirase — Ёрико Юноки
 «Стальной алхимик» — Лидия
 Kaleido Star — Марион Бенини
 Stellvia of the Universe — Яёй Фудзисава

2004
 Kaiketsu Zorori — принцесса Элзи
 Kyou Kara Maou! — Элизабет
 Agatha Christie's Great Detectives Poirot and Marple — Мэйбл Уэст
 «Блич» — Рукия Кучики, Хисана Кучики, Чаппи, Асисоги Дзидзо
 Mobile Suit Gundam SEED Destiny — Мейрин Хоук

2005
 Jinki: Extend — Аоба Цудзаки
 Futari wa Pretty Cure — Кацуко Нагасава
 Onegai My Melody — Рису-кун, Комми
 Pani Poni — Химэко Катагири
 Ichigo Mashimaro — Мацуока Миу
 Hell Girl — Инори Удзииэ

2006
 Gin Tama — Кюбэй Ягю
 Higurashi When They Cry — Румико Тиэ
 Tokko — Сакура Рокудзё
 Code Geass: Lelouch of the Rebellion — Ширли Фенетте, Аямэ Футаба
 Ayakashi Ayashi — Атору

2007
 Skull Man — Мая Куросио
 Dennō Coil — Юко Оконоги
 «Демон против демонов» — Леди
 Jushin Enbu — Таки

2008
 The Tower of Druaga — Каая
 Vampire Knight — Сидзука Хио
 Telepathy Shōjo Ran — Момоко Охара
 Hyakko — Торако Кагэяма
 Inazuma Eleven — Аки Кино, Анжело Кабрини
 Xam'd: Lost Memories — Хару Нисимура

2009
 Birdy the Mighty: Decode 02 — Марина
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood — Риза Хаукай
 Stitch! Itazura Alien no Daibōken — Саэ
 InuYasha — Хитомико
 Tamagotchi! — Пианичи
 Kobato — Саяка Окиура

2010
 HeartCatch PreCure! — Адзуса Такагиси
 Sgt. Frog — Канаэ Токива
 Nurarihyon no Mago — Юкари
 Starry Sky — Цукико Яхиса

2011
 Dog Days — Лиф Лан де Шар Гарва
 Toriko — Корё
 Suite PreCure — Канадэ Минамино / Кюр Ритм
 Sket Dance — Юки Рэйко
 Inazuma Eleven GO — Итино Нанасукэ, Аки Кино
 Digimon Xros Wars: The Boy Hunters Who Leapt Through Time — Руки Макино
 Last Exile: Fam, the Silver Wing — Васант
 «Тетрадь дружбы Нацумэ» — Мурасаки

2012
 Kuroko's Basketball — Сацуки Момои
 Rock Lee & His Ninja Pals — Котори Утиха

2013
 Inazuma Eleven GO: Galaxy — Повай Питёри

2014
 Tokyo Ghoul — Рёко Фуэгути
 Mysterious Joker — принцесса Паприка

2015
 Ushio and Tora — Хидзаки Микадо

2016
 Luck & Logic — Артемида

2017
 Little Witch Academia — Лотте Янсон
 18if — Соно
 Elegant Yokai Apartment Life — Харука Аоки
 Altair: A Record of Battles — Цецелия Брега

2018
 Junji Ito Collection — Риса

2019
 Meiji Tokyo Renka — Джейн
 Knights of the Zodiac: Saint Seiya — Саори Кидо
 Cop Craft — Сесил Эпс
 Ascendance of a Bookworm — Ева
 Beastars — мать Хару

2020
 Appare-Ranman! — София Тейлор

2021
 Mars Red — Аой Сирасэ
 Bleach: Thousand-Year Blood War — Рукия Кучики

Неизвестная дата
 Prince Mackaroo — Адзяримару

Примечания

Ссылки 
 Блог

Актрисы озвучивания Японии